Коханово — топоним, имеет следующие значения:

Белоруссия 
 Коханово — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.
 Коханово — городской посёлок в Толочинском районе Витебской области.
 Коханово — посёлок в Толочинском районе Витебской области.
 Коханово — железнодорожная станция Минского отделения Белорусской железной дороги в Витебской области.

Россия 
 Коханово — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Коханово — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Коханово — деревня в Хиславичском районе Смоленской области России.

См. также 
 
 
 
 Кохановское